Ahlert ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Ahlert (* 1952), deutscher Gitarrist und Hochschullehrer
 Dieter Ahlert (* 1944), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Friedrich Adolf Ahlert (1788–1833), deutscher Architekt
Georg Ahlert (1867–1963), deutscher Konteradmiral
 Hans-Dieter Ahlert (* 1941), deutscher Maler und Objektkünstler
 Marlies Ahlert (* 1953), deutsche Wirtschaftswissenschaftlerin
 Paulheinz Ahlert (1914–1945), deutscher Klassischer Philologe

Siehe auch:
 Alert